Хургада:

 Хургада — город в Египте и туристический центр на Красном море.
 Хургада — международный аэропорт, расположенный в городе Хургада, Египет.